Il collegio elettorale di Firenze I fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva parte del comune di Firenze, tra cui le zone di Affrico, Montughi, Pellegrino, San Salvi, Santa Croce, Santa Maria Novella, San Gervasio, Settignano, Trespiano, Uffizi, Viali.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Firenze 1